Die Fußball-Oberliga Nord 1989/90 war die sechzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfB Oldenburg, der sich wie Vizemeister TSV Havelse für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort belegten Oldenburg und Havelse in der Nordgruppe punktgleich die Plätze eins und zwei und stiegen in die 2. Bundesliga auf.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte TuS Hoisdorf teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den TuS Paderborn-Neuhaus verlor.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen der Vorjahresaufsteiger TuS Esens und der FC Mahndorf ab. Durch den Aufstieg vom VfB Oldenburg und dem TSV Havelse in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Celle und dem VfL Stade auch Eintracht Nordhorn sowie Eutin 08 in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 305 Spielen kamen 263.847 Zuschauer (ø 865 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.000 VfB Oldenburg – 1. SC Göttingen 05 (23. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 75 FC Mahndorf – Holstein Kiel (34. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1989
Fußballsaison 1989/90